Чемпионат Греции по футболу 2013/2014 — 55-й чемпионат Греции проходил с 2013 по 2014 год.

По итогам прошлого сезона в Бету Этники вылетели «АЕК» и «Керкира», занявшие 15-е и 16-е места.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая турнирная таблица 

источник kicker.de

Календарь игр

Бомбардиры 

2013/2014
Греция
Спорт в Греции в 2013 году
Спорт в Греции в 2014 году